Imię i nazwisko Heinz Schmidt nosili lub noszą m.in.:
 Heinz Schmidt (1906–1989) – niemiecki dziennikarz
 Heinz Schmidt (1919–1966) – Niemiec, ofiara śmiertelna Muru Berlińskiego
 Heinz Schmidt (1920–1943) – niemiecki pilot wojskowy
 Heinz Schmidt (ur. 1928) – niemiecki hokeista na trawie, olimpijczyk
 Heinz Schmidt (ur. 1948) – niemiecki skoczek narciarski

Zobacz też
 Heinz Schmitt (1920–1980) – niemiecki polityk i związkowiec